Talau bezeichnet:
 Talau, bis 1938 Chmielewen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Chmielewo (Orzysz) im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Talau (Nunura) (auch: Talaoe, Taipui, Talade), Fluss in Indonesien und Osttimor, Quellfluss des Nunura
 Mount Talau, Berg auf Vava'u, Tonga

Siehe auch:
 Ayguatébia-Talau
 Thalau
 Talaue (Waiblingen)